Кузнечиха — село в Шипуновском районе Алтайского края. Входит в состав Ельцовского сельсовета.

История 
Основано в 1860 г. В 1928 году состояло из 56 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении входило в состав Ново-Терновского сельсовета Чарышского района Рубцовского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 %.

Примечания 

Населённые пункты Шипуновского района